

Geografia 
 Great Gaddesden – villaggio e parrocchia civile nella contea dell'Hertfordshire, Inghilterra
 Little Gaddesden – villaggio e parrocchia civile nella contea dell'Hertfordshire, Inghilterra

Persone 
 John of Gaddesden – medico inglese del XIII secolo autore di un trattato di medicina